Самаил има више значења:

 Општина Самаил (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Самаил (Самаил, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику